Bonów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bonów, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Bonów, un village dans la voïvodie de Lubusz.

Homonymie de localités